Північно-Кавказька операція:

 Північно-Кавказька операція (1918—1919) — операція, проведена Білою армією проти Північно-Кавказької Радянської Республіки під час громадянської війни в Росії;
 Північно-Кавказька операція (1920) — операція Червоної армії проти військ Білого руху під час громадянської війни в Росії.
 Північно-Кавказька операція (1943) — стратегічна наступальна операція південного крила радянських військ на Північному Кавказі, частина битви за Кавказ.

Див. також 

 Битва за Кавказ (1942—1943) — одна з найбільших битв Другої світової війни.

Новітня історія Росії
Північний Кавказ